Тарквини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Тарквини, Габриэле (род. 1962) — итальянский автогонщик.
 Тарквини, Грегорио (? — между 17 июля и 21 сентября 1145) — католический церковный деятель XII века.
 Тарквини, Камилло (1806—1874) — итальянский кардинал и крупный богослов, канонист и археолог, иезуит.